Баглай — многозначный термин.

Фамилии 
 Баглай, Илья Анатольевич (род. 1998) — белорусский футболист, защитник.
 Баглай, Марат Викторович (род. 1931) — советский и российский юрист.
 Баглай, Михаил Степанович (1913 — ?) — советский государственный деятель, 2-й секретарь Полтавского областного комитета КПУ.
 Баглай, Сергей Николаевич (1959—1982) — советский военнослужащий, прапорщик ВС СССР.

Топоним 
 Баглай — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Баглай — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

Другое 
 Баглай (приток Боровой)

См. также